Федорки — село в Бардымском районе Пермского края на реке Малая Амзя. Административный центр Федорковского сельского поселения.

Находится примерно в 23 км к северо-западу от центра села Барда.

История 
Село известно с 1785 года, как деревня Федорова. Местное название деревни — Эчмитче (, ).

Население 
По результатам переписи 2010 года численность населения составила 371 человек, в том числе 181 мужчина и 190 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 502 человека.

Ранее численность населения составляла: 596 человек (1869 год), 1105 человек (1926 год). В 1926 году в селе проживало 1069 башкир и 23 русских.

Примечания 

Населённые пункты Бардымского района